Paria steht für:

 Paria, Ausgestoßener, benannt nach einer indischen Kaste
 in der Mathematik eine Art der sporadischen Gruppe
 geflügelte Fabelwesen in der persischen Mythologie, siehe Pari (Mythologie)
 Paria (Film), französisch-spanischer Thriller

Opern:
 Paria (Oper), Oper von Stanisław Moniuszko
 Il paria, Oper von Gaetano Donizetti

Geographie:
 Paria (Halbinsel), Halbinsel im Nordosten Venezuelas
 Paria (Indien), indisches Dorf in der Nähe von Vapi, Valsad, im Bundesstaat Gujarat
 Paria (Oruro), Ortschaft im bolivianischen Departamento Oruro
 Paria River, Fluss in den USA

Siehe auch:
 Pariah
 Paria in Proconsolare (Titularbistum)
 Golf von Paria, Meeresbucht zwischen Venezuela und Trinidad